La Sambuy peut désigner :
 la pointe de la Sambuy, un sommet de France, en Haute-Savoie ;
 La Sambuy-Seythenex, une station de sports d'hiver et station d'été de France située en Haute-Savoie, sur les pentes de la pointe de la Sambuy.